Kärkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kärkisaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Kärkisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Kärkisaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 
 Kärkisaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar